Zkratka ADH může mít různé významy:

 Alkoholdehydrogenáza, enzym ze skupiny dehydrogenáz, který katalyzuje přeměnu primárních a sekundárních alkoholů na jim odpovídající aldehydy či ketony.

 Antidiuretický hormon (též vazopresin), peptidický hormon o délce 9 aminokyselin, který působí proti tvorbě moči v ledvinách.